Орн () — департамент на північному заході Франції, один з департаментів регіону Нижня Нормандія
 Орн — річка